Kabwe steht für:

 Kabwe, Hauptstadt der Zentralprovinz von Sambia
 Kabwe 1, einen fossilen Schädel, siehe Homo rhodesiensis
 Kabwe (See), See in der Demokratischen Republik Kongo
 Bistum Kabwe, Bistum in Sambia
 Kabwe Warriors, Samischer Fußballverein
 Kabwe (Distrikt), Distrikt in der Zentralprovinz von Sambia
 Kabwe (Tansania), Ort am Tanganjikasee in Tansania

Kabwe ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Ngoy Kabwe (1918–2004), kongolesischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Kasase Kabwe, sambischer Fußballspieler
 Zitto Kabwe (* 1976), tansanianischer Politiker
 Rodrick Kabwe, sambischer Fußballspieler